

Хлопуново — село, Шипуновський район, Алтайський край
 Хлопуново — селище, Шипуновський район, Алтайський край